La saveur peut être :
 La saveur est une composante du sens du goût (physiologie)
 La saveur, en physique des particules, caractéristique particulière de certaines particules élémentaires, les quarks et les leptons

sk:Chuť
sv:Arom